Labella – cognome italiano
 Fernando Labella – cestista argentino con cittadinanza italiana
 Vincenzo Labella – produttore cinematografico, sceneggiatore e regista italiano
 Palazzo Labella – edificio di Avigliano
 Labella Dischi – etichetta discografica italiana